Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 1990 was de 4e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 16 jaar. Er namen zeven landen deel aan dit toernooi dat van 19 oktober tot en met 29 oktober in de Verenigde Arabische Emiraten werd gespeeld. Qatar werd winnaar van het toernooi. In de finale werd de Verenigde Arabische Emiraten met 2–0 verslagen. China werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1991, dat van 16 augustus tot en met 31 augustus in Italië werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn China, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar.

Gekwalificeerde landen

Saoedi-Arabië trok zich terug.

Stadions
De wedstrijden werden gespeeld in Dubai, Sharjah en Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in 1990
Voetbal in de Verenigde Arabische Emiraten
Sportevenement in de Verenigde Arabische Emiraten